Sotosalbos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotosalbos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sotosalbos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar